Mazan bezeichnet:

 Mazan, Gemeinde im französischen Département Vaucluse
 Mazán, Ort und Distrikt am Río Napo in Peru
 Mazan-l’Abbaye, Gemeinde im französischen Département Ardèche
 Kloster Mazan 

Mazan ist der Name von
 Mazan (Comiczeichner) (* 1968), französischer Comiczeichner

sowie der Familienname folgender Personen:
 Jakub Mazan (* 1992), polnischer American-Football-Spieler
 Lucien Mazan, genannt Lucien Petit-Breton (1882–1917), französischer Radrennfahrer
 Róbert Mazáň (* 1994), slowakischer Fußballspieler